Francisco José Martínez Pérez (Churriana de la Vega, 1983), ciclista espanyol.
 Francisco José Martínez Roca conegut com a Paco Roca (València, 1969), dibuixant de còmics valencià.